Айтуар — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область, Казахстан
 Айтуар — аул, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область, Росія